Duin, een heuvel die ontstaat door het verwaaien van zand
 Duin (Almere), een wijk in aanbouw in Almere, in de Nederlandse provincie Flevoland
 Duin (boekenreeks) (oorspronkelijke Engelse titel: Dune), een serie sciencefictionboeken van Frank Herbert
 Dune (1984), een film gebaseerd op het eerste boek uit deze reeks
 De Duinen, een landgoed bij Paterswolde, in de Nederlandse provincie Drenthe

Zie ook 
 Dune (doorverwijspagina)